Impromptus steht für:

 Impromptu, kleineres Musikstück in der Instrumentalmusik
 Impromptus (Schubert), lyrische Klavierstücke von Franz Schubert